Филлис () — многозначный термин.

  (1834—1913) — создатель системы кавалерийской выездки, автор книги «Основы езды и выездки»; фигирирует в фильме Невзорова «Лошадь распятая и воскресшая» (2008).
 Филлис, Жаннетта (урожд. Андриё, Phillis-Andrieux; 1780—1838) — французская певица, сопрано итальянской оперы в Санкт-Петербурге (1803—1812).
 «Филлис» — тайфун, обрушившийся в августе 1981 года на север Японии и дальневосточные районы СССР.

См. также 
 Phillis .
 Филадельфия Филлис ()
  (, «молодой листок»)

Примечания